Termenul Macedonia se poate referi la:
 Republica Macedonia de Nord, un stat în Europa

 Macedonia Antică, un regat din Grecia Antică.

 Regiunea Macedonia, o regiune aflată pe teritoriile Greciei, Republicii Macedonia de Nord și Bulgariei.

 Macedonia (Grecia), unitate administrativă din Grecia formată din trei provincii:
 Macedonia Centrală, provincie în Grecia.
 Macedonia de Est și Tracia, provincie în Grecia.
 Macedonia de Vest, provincie în Grecia.
 Macedonia (provincie romană)
 Macedonia, Timiș

Vezi și